Гуасаве () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа. Население 270 260 человек.

История 
В 1595 году город основал Эрнандо де Вильяфанье.

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Guasave

Муниципалитеты Синалоа
Города Синалоа